, roman de Yasushi Inoue paru en 1949 ;
 , film de Heinosuke Gosho sorti en 1961 ;
 Le Fusil de chasse, film de Jean-Jacques Lagrange sorti en 1971.